Wypiek
 wypiekanie ciasta, np. wypiek chleba
 wypieki – inaczej rumieńce